Буллен () — фамилия. Известные носители:

 Буллен, Грейс (род. 1997) — норвежско-эритрейская спортсменка.
 Буллен, Николас (род. 1968) — английский музыкант.